Esistono più comuni francesi con questo nome

Cherré – Maine e Loira
Cherré – Sarthe